Friedrichsthal ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Friedrichsthal (Saar), Stadt im Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Friedrichsthal (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Friedrichsthal (Bleicherode), Ortsteil der Stadt Bleicherode im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Friedrichsthal (Ehingen), Ortsteil der Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Friedrichsthal (Gartz (Oder)), Stadtteil von Gartz (Oder), Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Friedrichsthal (Grebenstein), Ortsteil der Stadt Grebenstein, Landkreis Kassel, Hessen
 Friedrichsthal (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichsthal (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichsthal (Murow), Ortsteil der zweisprachigen Gemeinde Murow in der polnischen Woiwodschaft Oppeln
 Friedrichsthal (Sonneberg), Ortsteil der Stadt Sonneberg in Thüringen
 Friedrichsthal (Olpe), Ortsteil der Stadt Olpe, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichsthal (Oranienburg), Stadtteil von Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Friedrichsthal (Schwerin), Stadtteil von Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
 Friedrichsthal (Wehrheim), Ortsteil der Gemeinde Wehrheim, Hochtaunuskreis, Hessen
 Friedrichsthal (Wernigerode), Ortsteil der Stadt Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Friedrichsthal (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Straße und Gutsbezirk im Ortsteil Kostebrau der Stadt Lauchhammer im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg (ehemals sächsische Spiegelglashütte Friedrichsthal)

Polen:
 Friedrichsthal, Kreis Bunzlau, Schlesien, ab 1945: Wrotkowice, untergegangenes Dorf im Powiat Bolesławiecki, Woiwodschaft Niederschlesien 
 Friedrichsthal, Kreis Oppeln, Schlesien, seit 1945: Zagwiździe, Dorf im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln
 Friedrichsthal, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Cis (Świętajno), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Friedrichsthal, Kreis Pyritz, Pommern, seit 1945: Okunica, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern
 Friedrichsthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Podgórzyn (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Friedrichsthal, Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Wielichowo (Słupsk), Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Friedrichsthal, Stadtteil von Swinemünde, Pommern, seit 1945: Paprotno (Świnoujście), Stadtteil von Świnoujście, Woiwodschaft Westpommern

Russland:
 Friedrichsthal, Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Soldatowo (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad

Tschechien:
 Friedrichsthal, tschechisch Bedřichov, Ortsteil von Špindlerův Mlýn

Friedrichsthal steht weiter für:
 Emanuel von Friedrichsthal (1809–1842), österreichischer Reiseschriftsteller und Naturforscher

Kirchen:
 Kirche Friedrichsthal (Gartz)
 Kirche Friedrichsthal (Wehrheim)

Schlösser:
 Schloss Friedrichsthal in der Stadt Gotha, Thüringen
 Schloss Friedrichsthal in Berggießhübel, Sachsen, siehe Bad Gottleuba-Berggießhübel #Sehenswürdigkeiten

Siehe auch:
 Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße, ein Seitenkanal der Oder
 Friedrichstal